

Легендарні особи 
 Гомер () — легендарний давньогрецький поет, який вважається автором «Іліади» та «Одіссеї».
 Гомер або Ґомер — біблійний патріарх, син Іафета.
 Гомер Візантійський — давньогрецький трагічний поет.

Реальні особи 
 Вінслов Гомер — американський художник.

Вигадані персонажі 
 Гомер Джей Сімпсон () — один з головних героїв мультсеріалу Сімпсони.

Гомер — місто, штат Аляска
 Гомер — місто, штат Джорджія
 Гомер — місто, штат Луїзіана
 Гомер — місто, штат Нью-Йорк
 Гомер — селище, штат Іллінойс
 Гомер — селище, штат Мічиган
 Гомер — селище, штат Небраска
 Гомер — селище, штат Нью-Йорк
 Гомер Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія
 Гомер — переписна місцевість, штат Міннесота